Sillman ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Sillman (* 1955), US-amerikanische Malerin
 Miia Sillman (* 1995), finnische Siebenkämpferin
 Norman Sillman (1921–2013), britischer Bildhauer